Russell Smith (trompettist) (1890-1966), Amerikaans jazztrompettist
 Russell Smith (pianist) (1890-1969), Amerikaans jazzpianist
 Russell Smith (countrymuzikant) (1949-2019), Amerikaans countrymuzikant
 Russell Smith (producent) (* 1954), Amerikaans producent
 Russell Smith (auteur) (* 1963), Canadees schrijver
 Russell Smith (scheidsrechter), Brits Rugby Union-scheidsrechter en -functionaris
 Russell Smith (burgemeester), Amerikaans politicus, burgemeester van Midwest City
 Russell Conway Smith (1944–2001), Amerikaans American Football-speler
 Russell Evans Smith (1908–1990), Amerikaans jurist en rechter